

Талове — село, Первомайський район, Оренбурзька область

Талове — селище міського типу, Луганська область, Сорокинський район
 Талове — селище, Луганська область, Станично-Луганський район

Див. також 
 Тале